Са́нкти-Спи́ритус () — одна из провинций Кубы, расположенная в центральном регионе острова. Она граничит с Атлантическим океаном на севере, с провинциями Вилья-Клара и Сьенфуэгос на западе, Сьего-де-Авила на востоке и Карибским морем на юге.

География 
Западная часть провинции покрыта горами, но Карибское побережье представляет собой заболоченную равнину, покрытую мангровым лесом. На северном побережье осталась нетронутая природа; здесь находится национальный парк Кагуанес. В провинции Санкти-Спиритус расположено крупнейшее водохранилище на Кубе, Саса на одноимённой реке.

История 
Провинция с XVI века контролировалась испанцами, которые в 1660-е годы сумели отразить атаки голландских и британских пиратов. С 1660 по 1680 год пираты с Ямайки и Тортуги постоянно угрожали южному побережью провинции и дважды сумели взять и разорить Тринидад.

Ранее вместе с провинциями Сьенфуэгос и Вилья-Клара Санкти-Спиритус входила в состав расформированной провинции Лас-Вильяс.

Муниципалитеты

Экономика 

Экономика провинции основана на сельском хозяйстве. Основные выращиваемые культуры — сахарный тростник, рис и табак. Распространено также животноводство. Существенную роль в экономике провинции играет туризм. Город Тринидад включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Провинции Кубы